Рогозенный — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 360 км по правому берегу реки Цильма. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000078809.

Примечания 

Притоки Цильмы
Реки Лешуконского района